Аліс Бах Кунке (швед. Alice Bah Kuhnke; нар. 21 грудня 1971, Мальме) — шведський журналіст, менеджер і політик. 
 Гюнтер Кунке (нім. Günter Kuhnke; 7 вересня 1912, Ельбінг — 11 жовтня 1990, Шортенс) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан крігсмаріне, контр-адмірал.